Thirty Days of Night Records (також відомий як TDON) — британський звукозаписувальний лейбл, з міста Лідс

Гурти підписані на лейбл

Сучасні 
 Abraxis
 Alaska
 Azriel
 Breaking Point
 Brotherhood Of The Lake
 Burning Love
 Closure
 Crossbreaker
 Cyvoid
 Dreaming in Oceans
 Eaststrikewest
 End to Empires
 Gallows
 Integrity
 Last Witness
 Lavotchkin 
 Length Of Time
 November Coming Fire
 No Reality
 Oathbreaker
 Opium Lord
 Pale Creation
 Rot in Hell
 Santa Karla
 This Is Colour

Колишні 
 Architects (гурт)
 Ark Of The Covenant
 Bring Me The Horizon
 Cold Snap
 Dead Swans
 From The Carnival Of Horrors
 Gold Kids
 Lonewolves
 Lower Than Atlantis
 Martyr Defiled
 Misery
 Sioux
 The Eyes of a Traitor
 TRC
 Your Demise

Посилання 
 Офіційний сайт 

Британські лейбли звукозапису 
Звукозапис
Музична індустрія